Felicetti ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Felicetti (* 1970), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Georg Felicetti von Liebenfelß (* 1930), österreichischer Schauspieler und Autor, siehe Jörg von Liebenfelß
 Luca Felicetti (* 1981), italienischer Eishockeyspieler
 Mirko Felicetti (* 1992), italienischer Snowboarder
 Moritz Felicetti von Liebenfelss (1816–1889), österreichischer Historiker und Dichter
 Walter Felicetti-Liebenfels (1899–2000), österreichischer Kunsthistoriker
Siehe auch:
Felice
Félicette
Feliceto